Borya är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Borya ingår i familjen Boryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Borya